Са́йерё () — остров в Дании, в проливе Каттегат, у северо-западного побережья острова Зеландия. Закрывает с запада бухту . Больше половины населения живёт в деревне . Имеет паромное сообщение с .

В Сайербю находится церковь диоцеза Роскилле лютеранской Церкви Дании.

Примечания 

Острова Дании
Зеландия (область)